Севастьянов Борис Олександрович (1983) — український композитор і аранжувальник.
 Севастьянов Віктор Григорович (1923–1993) — український радянський футболіст та художник.
 Севастьянов Віталій Іванович (1935–2010) — радянський льочик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.
 Севастьянов Сергій Олександрович (1978) — російський хокеїст, нападник.

Див. також 
 Севастьянова Кароліна Андріївна (1995) — російська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Савостьянов

Російські прізвища